Алан Сили () — индийский писатель, наиболее известен своим романом The Everest Hotel: A Calendar, ставшим номинантом на Букеровскую премию 1998

Биография 
Родился в городе Аллахабаде. Выпускник St. Stephen's College. Работает в Канаде, Новой Зеландии, США, Австралии.

Его дебютная работа The Trotter Nama (1988) рассказывает о семи поколениях англо-индийской семьи.

Последние несколько лет проживает в городе Дехрадун.

Романы 
 The Trotter-Nama: A Chronicle, (New York: Knopf, 1988; London: Penguin Books, 1990; New York: Viking Penguin, 1990) ISBN 0-14-010210-8.
 Hero: A Fable, (London: Secker and Warburg, 1991, 288pp) ISBN 0-436-44478-X.
 From Yukon to Yukatan: a Western Journey, (London: Secker & Warburg, 1994., 323pp) ISBN 0-436-44479-8.
 The Everest Hotel: A Calendar, (London: Doubleday, 1998, 331pp) ISBN 0-385-41033-6.
 The Brainfever Bird, (London: Picador, 2003, 320pp) ISBN 0-330-41143-8.
 Red: An Alphabet (London: Picador, 2006, 343pp) ISBN 0-330-41147-0.

Примечания

Ссылки 
 Allan reading from his work at The South Asian Literary recordings project accessed June 2007

Писатели XX века
Писатели Индии